En Wikipedia, Partido Verde puede referirse a:
 Partido Verde de Nueva Zelanda
 Partido Verde de Albania
 Partido Verde de Argentina
 Partido Verde de Brasil
 Partido Verde de la República Checa
 Partido Verde de Colombia
 Partido Verde de Irlanda
 Partido Verde de Suecia
 Partido Verde de Bulgaria
 Partido Verde de Bolivia
 Partido Verde de Canadá
 Partido Verde de Inglaterra y Gales
 Partido Verde de los Estados Unidos
 Partido Verde Ecologista de México
 Partido Verde Escocés
 Partido Verde Animalista, Uruguay
 Partido Verde Eto-Ecologista, Uruguay
 Partido Verde Oxígeno, Colombia
 Partido Ecologista Verde de Chile
 Partido Verde Ecologista (Cartago), Costa Rica
 Partido Verde de Quebec, Canadá
 Partido Socialista Verde, República Dominicana
 Anexo:Partidos políticos verdes o ecologistas en España
 Federación de Los Verdes
 Verdes Equo
 Los Verdes-Grupo Verde

Internacional 
 Global Greens, red internacional que agrupa partidos ecologistas
 Federación de Partidos Verdes de las Américas, federación de la Global Green en América
 Partido Verde Europeo

Categorías 
 :Categoría:Partidos ecologistas
 :Categoría:Partidos miembros del Partido Verde Europeo